Alamedilla puede referirse a:

Lugares 
En España
 Alamedilla, municipio de la provincia de Granada.
 Alamedilla, localidad del municipio de Estepa, en la provincia de Sevilla.
 La Alamedilla, municipio de la provincia de Salamanca.
 Alamedilla del Berrocal, localidad del municipio de Ávila, en la provincia de Ávila.
 Estación de La Alamedilla, una estación de ferrocarril ubicada en el centro de Salamanca.